Oberrohrbach ist der Ortsname von

 Oberrohrbach (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberrohrbach (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Oberrohrbach (Gemeinde Rohrbach an der Gölsen), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Oberrohrbach (Gemeinde Leobendorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich